Toda (pássaro)
Todas (álbum)
6049 Toda - um asteroide

Pessoas
Toda Aznares
Toda Keiko
Takayoshi Toda

Localidades

Toda (Saitama)

Desambiguação